Metaljka – wieś w Bośni i Hercegowinie
 Metaljka – wieś w Czarnogórze